Campillo de Ranas kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Campillo de Ranas (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Provincia de Guadalajara, 
 Campillo de Ranas (kommun), Kastilien-La Mancha, Provincia de Guadalajara, 

Robotskapade Spanienförgreningar